Homem, o ser humano do sexo masculino
Ou ainda:
Homo sapiens - chamado genericamente de "homem"
Rio Homem, um rio de Portugal
Homem (apelido)

Ver também 

Humano (desambiguação)

Desambiguação